Der Indonesia Open Grand Prix Gold 2013 im Badminton fand vom 24. bis zum 29. September 2013 in Yogyakarta statt. Die Veranstaltung ist nicht zu verwechseln mit der höherrangigen Indonesia Open. Es war die vierte Auflage des Turniers. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Herreneinzel

Setzliste 
  Tommy Sugiarto (Halbfinalist)
  Sony Dwi Kuncoro (Halbfinalist)
  Dionysius Hayom Rumbaka (Finalist)
  Arif Abdul Latif (2. Runde)
  Alamsyah Yunus (3. Runde)
  Derek Wong Zi Liang (Viertelfinale)
  Suppanyu Avihingsanon (Viertelfinale)
  Wisnu Yuli Prasetyo (Viertelfinale)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (3. Runde)
  Ashton Chen Yong Zhao (3. Runde)
  Simon Santoso (Champion)
  Goh Soon Huat (2. Runde)
  Riyanto Subagja (2. Runde)
  Ng Ka Long (2. Runde)
  Robin Gonansa (3. Runde)
  Loh Wei Sheng (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Lindaweni Fanetri (Viertelfinale)
  Aprilia Yuswandari (Halbfinalist)
  Gu Juan (2. Runde)
  Belaetrix Manuputi (Viertelfinale)
  Adriyanti Firdasari (1. Runde)
  Hera Desi Ana Rachmawati (1. Runde)
  Tee Jing Yi (1. Runde)
  Febby Angguni (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra (Champion)
  Yonathan Suryatama Dasuki / Hendra Gunawan (2. Runde)
  Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Viertelfinale)
  Markis Kido / Markus Fernaldi Gideon (Halbfinalist)
  Andrei Adistia / Didit Juang Indrianto (2. Runde)
  Berry Angriawan / Ricky Karanda Suwardi (Halbfinalist)
  Yohanes Rendy Sugiarto / Muhammad Ulinnuha (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (1. Runde)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (nicht gestartet)
  Gebby Ristiyani Imawan / Tiara Rosalia Nuraidah (2. Runde)
  Vita Marissa / Variella Aprilsasi (Halbfinalist)
  Greysia Polii / Nitya Krishinda Maheswari (Viertelfinale)
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (Halbfinalist)
  Ng Hui Ern / Ng Hui Lin (1. Runde)
  Anggia Shitta Awanda / Della Destiara Haris (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Finalist)
  Muhammad Rizal / Debby Susanto (2. Runde)
  Markis Kido / Pia Zebadiah (2. Runde)
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (2. Runde)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (1. Runde)
  Praveen Jordan / Vita Marissa (Champion)
  Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (1. Runde)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Referenzen 
 tournamentsoftware.com

2013
Badmintonwettbewerb in Yogyakarta (Stadt)
BWF Grand Prix 2013